__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Februar

Datum unbekannt

Einzelnachweise 

201702
2017